Olga Kalinina ist der Name folgender Personen:

* Olga Kalinina (Ringerin) (Olga Igorewna Kalinina; * 1988), kasachische Ringerin 
 Olga Kalinina (Bioinformatikerin), russische Molekularbiologin und Hochschullehrerin
 Olga Olegowna Kalinina, Geburtsname von Olha Babij (* 1989), ukrainische Schachspielerin